В различных странах мира существует несколько политических партий со схожими названиями:
 Народная партия России:
 Народная партия России Тельмана Гдляна (1991—1998)
 Народная партия Российской Федерации (2001—2007) — бывшая группа «Народный депутат»
 Народная партия России Андрея Богданова (2012—2019)
 Народная партия США:
 Народная партия (Популистская партия, 1891)
 Народная партия (1971)
Австрийская народная партия
 Народная партия (Болгария)
 Народная партия (Бельгия)
 Европейская народная партия — международная организация
 Фракция Европейской народной партии в Европарламенте
Народная партия Ирана
Народная партия (Исландия)
 Народная партия (Испания)
 Народная партия (ТРСК)
 Народная партия Каймановых Островов
 Народная партия Камбоджи
 Народная партия (Республика Корея)
 Народная партия (Латвия)
 Народная партия Республики Молдова
 Народная партия (Сирия)
 Народная партия (США)
 Народная партия (Украина)
 Украинская народная партия (1902)
 Украинская народная партия (1999)
 Народная партия (Хорватия)
 Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия

Примечания